Дроз () — фамилия савойского происхождения. Известные носители:

 Дроз, Гюстав (1832—1895) — французский писатель.
 Дроз, Нюма (1844—1899) — швейцарский политик, президент.
 Дроз, Франсуа Ксавье Жозеф (1773—1850) — французский моралист и историк, член французской академии.
 Семья швейцарских часовщиков Жаке-Дроз:
  (1721—1790);
  (1752—1791) — сын Пьера Жаке-Дроз.